Двадцать сантимов может означать:
 Двадцать сантимов (Франция)
 Двадцать сантимов (Швейцария)